Wallfahrtskirche Heiligkreuz steht für folgende Kirchen:

 Kloster Heiligkreuz (Kempten), Deutschland
 Wallfahrtskirche Heiligkreuz (Leutesdorf), Deutschland
 Kreuzkirchl (Pill), Österreich
 Kirche Heiligkreuz (St. Gallen), Schweiz
 Wallfahrtskirche Gadertal, Italien